В парному жіночому розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2011, що відбувся в рамках циклу ITF, Кароліна Плішкова і Крістина Плішкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Джеймі Гемптон і Ноппаван Летчівакарн з рахунком 5–7, 6–2, [10–2].

Чжан Кайчжень і Гейді Ель Табах були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Сіяні пари 

  Родіонова Аріна Іванівна /  Ярослава Шведова (чвертьфінал)
  Марія Кондратьєва /  Софі Лефевр (1-ше коло)

  Моніка Нікулеску /  Уршуля Радванська (чвертьфінал, знялися)
  Енн Кеотавонг /  Катрін Верле (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open